6-й запасной истребительный авиационный полк (6-й зиап) — учебно-боевая воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, занимавшаяся обучением, переподготовкой и переучиванием лётного состава строевых частей ВВС РККА в период боевых действий во время Великой Отечественной войны, осуществлявшая подготовку маршевых полков и отдельных экипажей на самолетах МиГ-3 и Як.

Наименования полка 
 162-й резервный авиационный полк
 6-й запасной истребительный авиационный полк

Создание полка 
6-й запасной истребительный авиационный полк формировался в период с 03 июля по 8 июля 1941 года в Орловском военном округе в городе Орёл на базе 162-го резервного авиационного полка в составе 5 учебных эскадрилий.

Основное назначение полка 
6-й запасной истребительный авиационный полк осуществлял подготовку маршевых полков и отдельных экипажей на самолетах МиГ-3 и Як. Основное пополнение самолетного парка происходило за счет ремонта неисправных самолетов, убывающих в тыл на переформирование и переподготовку авиационных полков.

Командиры полка 
 Полковник Иван Алексеевич Зыканов, период нахождения в должности: с марта 1945 года по 05 августа 1946 года

Расформирование полка 
6-й запасной истребительный авиационный полк 20 января 1946 года был расформирован в соответствии с Директивой Главного штаба ВВС

В составе соединений и объединений

Подготовка лётчиков 
Процесс переучивания лётного состава был типовым: с фронта отводился полк, потерявший большое количество лётного состава, производилось его пополнение до штатных нормативов, лётчики переучивались на новую материальную часть. Полк получал новые самолёты и снова отправлялся на фронт. Таким образом, запасной полк распределял самолеты, поступающие с заводов и с ремонтных баз.

В целях приобретения боевого опыта командно-инструкторский состав запасных авиационных полков направляли в авиационные полки действующей армии.

Базирование

Самолёты на вооружении

Подготовленные полки 
 23-й истребительный авиационный полк (01.09.1941 — 15.09.1941, МиГ-3, переименован в 526-й иап)
 31-й истребительный авиационный полк (19.07.1941 - 13.08.1941, МиГ-3)
 156-й истребительный авиационный полк
 233-й истребительный авиационный полк (с 20.11.1942 г. по 09.03.1943 г., Як-7Б)
 240-й истребительный авиационный полк
 287-й истребительный авиационный полк (с 19.04.1943 по 30.06.1943, Як-1б)
 439-й истребительный авиационный полк ПВО (с 01.10.1941 по 05.11.1941 г., МиГ-3)
 508-й истребительный авиационный полк
 526-й истребительный авиационный полк (15.09.1941 — 27.09.1941, МиГ-3, переименован из 23-го иап)
 580-й истребительный авиационный полк (22.06.1942 — 25.07.1942, убыл в 8-й зиап)
 604-й истребительный авиационный полк (сформирован 15.10.1941 - 15.11.1941, И-5)
 605-й истребительный авиационный полк (сформирован 15.10.1941 - 15.11.1941, И-5)
 866-й истребительный авиационный полк (сформирован 17.04.1942 — 31.05.1942, Як-1)
 866-й истребительный авиационный полк (переформирован 09.1942 — 10.1942, Як-1)

Отличившиеся воины 
  Шишкин Яков Васильевич, капитан, командир эскадрильи 32-го истребительного авиационного полка 256-й истребительной авиационной дивизии 5-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 27 июня 1945 года Указом Верховного Совета СССР удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 6534. Проходил службу в 6-м зиап инструктором.

Лётчики-асы полка

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой 
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45 
 Авиаторы Второй мировой войны 

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны